Šiva je:
 Šiva – (devanágarí: शिव) důležitý hinduistický bůh.
 šiva (judaismus) – () týden největšího smutku
 Šiva (bohyně) či Živa – slovanská bohyně
 Šiva (kráter) – obří meteoritický kráter v Indickém oceánu